Жюлі Алар була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Руксандра Драгомір виграла титул, перемігши у фіналі Патті Шнідер з рахунком 6–2, 3–6, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Барбара Паулюс (2-ге коло)
  Каріна Габшудова (2-ге коло)
  Гелена Сукова (1-ше коло)
  Катаріна Студенікова (півфінал)
  Руксандра Драгомір (переможниця)
 n/a
  Забіне Гак (2-ге коло)
  Сільвія Фаріна (1-ше коло)
  Генрієта Надьова (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1996 Pupp Czech Open Draw 

1996, одиночний розряд
Одиночний розряд